Петя — болгарское женское имя; также вариант мужского имени Пётр.

 Петя Стойкова Дубарова (1962—1979) — болгарская поэтесса.
 Петя Костадинова Буюклиева-Никифорова (род. 1959) — болгарская певица.

См. также 
 Petya — вредоносная программа.